Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

228e régiment d'artillerie
228e régiment d'infanterie 

Homonymie d'unités militaires